All Star Smash Hits — сборник лучших песен американской рок-группы  Smash Mouth, выпущенный в 2005 году. В трек-лист попали как песни с первых четырёх альбомов, так и не попавший туда материал.

Список композиций 

 «All Star» — 3:20 попала в саундтрек мультфильма Шрек
 «Walkin' On The Sun» — 3:26
 «Flo» — 2:11
 «Beer Goggles» — 2:00
 «Why Can’t We Be Friends» — 4:46
 «Diggin' Your Scene» — 3:08
 «Waste» — 3:24
 «Then the Morning Comes» — 3:01
 «Come On, Come On» — 2:32
 «Can’t Get Enough Of You Baby» — 2:31
 «Every Word Means No» — 2:45 попала в саундтрек сериала Друзья
 «Better Do It Right» — 3:10 попала в саундтрек к фильму Гринч — похититель Рождества
 «Do It Again» — 3:55 попала в саундтрек к фильму Я, снова я и Ирэн (кавер-версия песни группы Steely Dan)
 «Holiday In My Head» — 2:40
 «Pacific Coast Party» — 2:58
 «I'm a Believer» — 3:03 попала в саундтрек мультфильма Шрек
 «Ain’t No Mystery» — 3:56 попала в саундтрек к фильму Остин Пауэрс: Голдмембер
 «Hang On» — 2:53
 «Always Gets Her Way» — 3:13
 «Getting Better» — 2:23 попала в саундтрек к фильму Кот (кавер-версия песни The Beatles)

С альбома Fush Yu Mang 
 «Walkin' On The Sun»
 «Flo»
 «Beer Goggles»
 «Why Can’t We Be Friends»

С альбома Astro Lounge 
 «All Star»
 «Diggin' Your Scene»
 «Waste»
 «Then The Morning Comes»
 «Come On, Come On»
 «Can’t Get Enough Of You Baby»

С альбома Smash Mouth 
 «Holiday In My Head»
 «Pacific Coast Party»
 «I’m A Believer»

С альбома Get The Picture? 
 «Hang On»
 «Always Gets Her Way»

C других альбомов 
 «Every Word Means No»
 «Better Do It Right»
 «Do It Again»
 «Ain’t No Mystery»
 «Getting Better»

Примечания

Ссылки 

Альбомы Smash Mouth
Сборники 2005 года
Сборники на английском языке
Сборники Universal Records